Huashan steht für:

 den Stadtbezirk Huashan (花山区) der Stadt Ma’anshan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Huashan;
 die Großgemeinde Huashan (华山镇) im Kreis Feng in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Huashan (Feng)
 die Großgemeinde Huashan (花山镇) im Stadtbezirk Huadu in der chinesischen Provinz Guangdong, siehe Huashan (Huadu)
 die Großgemeinde Huashan (华山镇) der Stadt Huayin in der chinesischen Provinz Shaanxi, siehe Huashan (Huayin)
 die Großgemeinde Huashan (华山镇) der Stadt Jimo in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Huashan (Jimo)
 die Großgemeinde Huashan (华山镇) im Stadtbezirk Licheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Huashan (Licheng)
 die Großgemeinde Huashan (花山镇) der Stadt Linjiang in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Huashan (Linjiang)
 die Gemeinde Huashan (华山乡) im Kreis Bayan der Stadt Harbin in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Huashan (Bayan);
 die Gemeinde Huashan (花山乡) im Autonomen Kreis Jingdong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Huashan (Jingdong)
 die Gemeinde Huashan (花山乡) im Kreis Puge in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huashan (Puge)
 die Gemeinde Huashan (花山乡) im Kreis Zhenxiong in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Huashan (Zhenxiong)
 die Nationalitätengemeinde Huashan der Miao (花山苗族乡) im Kreis Yuqing in der chinesischen Provinz Guizhou, siehe Huashan (Yuqing);
 die Nationalitätengemeinde Huashan der Yao (华山瑶族乡) im Kreis Guiyang in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Huashan (Guiyang);
 die Nationalitätengemeinde Huashan der Yao (花山瑶族乡) im Kreis Zhongshan im Autonomen Gebiet Guangxi der Volksrepublik China, siehe Huashan (Zhongshan);
 das Straßenviertel Huashan (花山街道) im Stadtbezirk Hongshan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Huashan (Hongshan)
 das Straßenviertel Huashan (华山街道) des Stadtbezirks Huanggu in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Huashan (Huanggu);
 das Straßenviertel Huashan (华山街道) des Stadtbezirks Licheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Huashan (Licheng);
 das Straßenviertel Huashan (华山街道) des Stadtbezirks Wuhua in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Huashan (Wuhua);
 das Straßenviertel Huashan (花山街道) im Stadtbezirk Louxing in der chinesischen Provinz Hunan, siehe Huashan (Louxing)
 das Straßenviertel Huashan (华山街道) der Stadt Xingcheng in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Huashan (Xingcheng);
 das Dorf Huashan (华山村) der Großgemeinde Baofan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Huashan (Baofan);
 das Dorf Huashan (花山村) der Großgemeinde Yangzi in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Huashan (Yangzi);

 den Heiligen Berg Hua Shan (华山), siehe Hua Shan.